Keisuke Ota kan henvise til:

 Keisuke Ota (fodboldspiller, født 1979) - japansk fodboldspiller født i 1979
 Keisuke Ota (fodboldspiller, født 1981) - japansk fodboldspiller født i 1981